Burg Herrenzimmern steht für:

 Ältere Burg Herrenzimmern, in Herrenzimmern bei Bösingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Burg Herrenzimmern (Bösingen), in Herrenzimmern bei Bösingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Burg Herrenzimmern (Niederstetten), in Herrenzimmern bei Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg